Футбольная лига в сезоне 1977/78 — 80-й сезон Футбольной лиги Англии, составлявшей на тот момент четыре высших дивизиона в системе футбольных лиг Англии.

Чемпионом Англии по итогам сезона впервые в своей истории стал «Ноттингем Форест». Второй дивизион выиграл «Болтон Уондерерс». Третий дивизион выиграл «Рексем», Четвёрый дивизион — «Уотфорд».

«Ноттингем Форест» под руководством Брайана Клафа выиграл Кубок Футбольной лиги 22 марта, а месяц спустя стал чемпионом Англии. «Форест» стал одной из немногих команд, выигравших чемпионский титул на следующий сезон после выхода из Второго дивизиона.

9 февраля 1978 года «Манчестер Юнайтед» побил британский трансферный рекорд, заплатив «Лидсу» 495 000 фунтов за шотландского защитника Гордона Маккуина.

Боб Латчфорд стал лучшим бомбардиром Первого дивизиона и получил 10 000 фунтов в качестве приза как первый футболист, забивший 30 мячей в одном сезоне, чего не случалось с сезона 1971/72.

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий дивизион

Результаты матчей

Четвёртый дивизион

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Футбольная лига 1977/78 на RSSSF.com 

1977
Английский чемпионат
Английский чемпионат
Спорт в Великобритании в 1977 году
Спорт в Великобритании в 1978 году